Konwerter podwójny – TWIN
 Konwerter podwójny – DUAL